Brou bezeichnet:

 Kloster Brou, ein großes ehemaliges Kloster aus der Spätgotik in der Stadt Bourg-en-Bresse in Frankreich
 Kanton Brou, ein Kanton in Frankreich
 Chateau de Brou, ein Schloss in der französischen Gemeinde Noyant-de-Touraine

Brou ist außerdem die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Brou, im Département Eure-et-Loir

mit Namenszusatz:
 Dampierre-sous-Brou, im Département Eure-et-Loir
 Brou-sur-Chantereine, im Département Seine-et-Marne

Brou ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Brou (1862–1947), französischer katholischer Theologe
 Kouassi Brou (* 1992), ivorischer Schwimmer
 Moïse Brou Apanga (1982–2017), gabunischer Fußballspieler
 Paul Esprit Feydeau de Brou, französischer Magistrat und Politiker